Kádár Tibor (1919–1962) festő, grafikus

 Kádár Tibor (1946–2021) festő (Kádár F. Tiborként is ismert)